Sabanagrande o Sabana Grande puede referirse a:

Sabanagrande, municipio del departamento de Atlántico, Colombia;
Sabanagrande, municipio del departamento de Francisco Morazán, Honduras;
Sabanagrande, corregimiento de la provincia de Herrera, Panamá;
Sabanagrande, corregimiento de la provincia de Los Santos, Panamá;
Sabana Grande, sector comercial y financiero de Caracas
 Bulevar de Sabana Grande, principal corredor comercial de Caracas, Venezuela
 Sabana Grande, corregimiento del departamento de Santander, Colombia;
 Sabana Grande, municipio de Puerto Rico;
 Sabana Grande, barrio del municipio de Sabana Grande, Puerto Rico;
 Sabana Grande, barrio del municipio de Utuado, Puerto Rico;
 Sabana Grande, localidad del estado Trujillo, Venezuela;
 Sabana Grande, estación del metro de Caracas, Venezuela;
 Sabana Grande Abajo, barrio del municipio de San Germán, Puerto Rico;
 Sabana Grande de Boyá, municipio de la provincia Monte Plata, República Dominicana;
 Sabana Grande de Orituco, localidad del estado Guárico, Venezuela; o
 Sabana Grande de Palenque, municipio de la provincia San Cristóbal, República Dominicana.